Nullwachstum bezeichnet

 in der Mathematik ein Wachstum von Null, siehe Wachstum (Mathematik)#Mathematische Beschreibung
 in der Ökonomie eine Situation, in der sich das Bruttoinlandsprodukt, verglichen über einen bestimmten Zeitraum, nicht ändert, siehe Stagnation (Wirtschaft) oder stationäre Wirtschaft
 in der politischen Ökonomie ein Schlagwort für einen von manchen Autoren gewünschten Zustand, in dem sich das Bruttoinlandsprodukt nicht ändert, siehe Wachstumskritik und wachstumskritische Bewegung

Siehe auch: